Il Torneo di Viareggio 1967 è stata la diciannovesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Bologna per la prima volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  Burevestnik -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in un'unica gara, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i tempi regolamentari. La finale in caso di parità dopo i tempi supplementari prevede che il match venga ripetuto con esecuzione dei calci di rigore in caso di ulteriore parità.

Tabellone Torneo

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1967
Torneo di Viareggio